Коидэ — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Коидэ, Хироаки (род. 1949) — японский учёный, работающий в области ядерной техники.
 Коидэ, Ясутаро (1903—2016) — японский долгожитель.
 См. также 
 Формула Коидэ — формула, дающая простое соотношение масс трёх лептонов.